Hügli steht für:

 Hügli Holding, Schweizer Lebensmittelhersteller

Hügli ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hügli (* 1939), Schweizer Philosoph
 Martina Hügli (* 1969), Schweizer Schriftstellerin
 Michael Hügli (* 1995), Schweizer Eishockeyspieler